Eulogius ist ein männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Eulogius ist die lateinische Schreibweise des griechischen Namens Eulogios.

Dieser leitet sich von eu εὖ, gut und logion, Lehre bzw. logos, λόγος, Wort ab.

Varianten 
 griechisch Evlogios Ευλόγιος
 lateinisch Eulogius
 italienisch Evloghios, Evloghius
 russisch Ewlogi Евлогий
 spanisch Eulogio

Namensträger 
Vorname
sortiert nach Zeit
 Eulogios von Edessa, 4. Jahrhundert, Heiliger
 Favonius Eulogius, Schüler des Augustinus im 5. Jahrhundert
 Eulogios (Asket), 7. Jahrhundert
 Eligius (auch Eulogius; französisch Saint Éloi; * um 589; † 659 (660?)), Heiliger in Amiens in Frankreich
 Eulogius von Córdoba († 11. März 859), spanischer Märtyrer
 Eulogius Schneider (1756–1794), Franziskaner, Jakobiner und Religionsphilosoph
 Eulogius Böhler (1861–1943), fränkischer Maler

Familienname
 Caspar Elogius (auch: Caspar Loy; Caspar Eulogius, Caspar Elogii, Caspar Elogij; 1530–1593), lutherischer Prediger in Schlesien und in der Grafschaft Glatz

Griechischer Personenname
Männlicher Vorname